Бурон:

 Бурон — посёлок (ранее посёлок городского типа) в Алагирском районе Северной Осетии.
 Бурон — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.
 Бурон, Гиль (род. 1994) — мексиканский футболист, защитник клуба «Америка».